Als Wasserfolter werden verschiedene Arten der Folter mittels Wasser bezeichnet:

 Das gewaltsame Einflößen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten, siehe Schwedentrunk
 Die Chinesische Wasserfolter unter tropfendem Wasser
 Das Waterboarding (simuliertes Ertränken mit einem Tuch über Mund und Nase, das mit Wasser übergossen wird)
 Das lange Untertauchen des Kopfes in Wasser